Радан Ангелов Сарафов е български лекар, кардиолог, осъден и разстрелян след показен процес в Народна република България.

Биография 
Роден е в 1908 година в семейството на военния лекар Ангел Сарафов (1868 – 1932). Принадлежи към видния български македонски род Сарафови. Завършва медицина във Франция и става един от най-видните български кардиолози. Обслужва дипломатическия корпус – дипломати от френското, швейцарското и белгийското посолство, като лекува и Тодор Живков. Отличава се с буржоазно възпитание.

Доктор Сарафов е разработван от Държавна сигурност по делото „Галантния“, заедно с дъщеря си Христина, която учи в Швейцария и работи като стажантка в ООН, и чието дело е озаглавено „Мухата“. На 17 юли 1968 година Радан Сарафов е арестуван на улица „Бенковски“ в София. Следствието по обвинение в шпионаж продължава шест месеца, като Сарафов е мъчен в затвора. Последвалият процес е скалъпен по съветски образец. Според документите Сарафов се признава за виновен в шпионаж в полза на САЩ, Франция и Албания, защото е лекувал Енвер Ходжа и заявява „Признавам, че през целия си живот съм бил убеден антикомунист“. Процесът е част от мерките на комунистическата власт за спиране на западното влияние, след смазването на Пражката пролет и преди провеждането на IX световен фестивал на младежта и студентите в София. 

На 9 декември 1968 година Сарафов е осъден на смърт и е разстрелян на 18 февруари 1969 година. Молбата му за помилване е отхвърлена post mortem от Народното събрание на 13 март 1969 година.

На 12 юли 1969 година дъщеря му Христина е отвлечена в българското посолство в Дамаск, но успява да избяга.

Родословие

Бележки 

Български кардиолози
Български лекари от Македония
По произход от Гайтаниново
Родени в София
Починали в София
Радан
Жертви на комунистическия режим в България